ARD eller Ard kan syfta på:

 ARD (Tyskland) – ett rundradionätverki Tyskland
 ARD – TV-kanalen från ovanstående nätverk, se Das Erste
 ARD – en suborbital reentry vehicle Atmospheric Reentry Demonstrator
 ARD – ett fjärrskrivbord, se Apple Remote Desktop
 ARD – IATA:s kod för flygplatsen i Alor, Indonesien, se Alor Island Airport
 Arad (ort)– en ort i Iran